Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2013 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jarmila Gajdošová in Matthew Ebden sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Lisa Raymond /  Mike Bryan (odstop)
  Jelena Vesnina  /  Leander Paes (drugi krog)
  Sania Mirza /  Bob Bryan (četrtfinale)
  Liezel Huber /  Maks Mirni (drugi krog)

<ol start="5">
  Nadja Petrova /  Mahesh Bhupathi ''(četrtfinale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Lindstedt ''(odstop)
  Andrea Hlaváčková /  Daniele Bracciali ''(drugi krog)
  Julia Görges /  Daniel Nestor ''(odstop)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del 

Mešane dvojice
2013